Robert Adams puede referir a:
 Robert Adams (1917-1984), arquitecto y escultor inglés.
 Robert Adams (n. 1937), fotógrafo estadounidense.
 Robert M. Adams (n. 1939 -), botánico y profesor estadounidense.
 Robert Merrihew Adams (Bob Adams) (n. 1937 -), filósofo estadounidense especializado en filosofía analítica, religiosa y moral.